Горга (Рим) — муніципалітет в Італії, у регіоні Лаціо, провінція Рим.
 Горга (Аліканте) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Валенсія, у провінції Аліканте.